University Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 University Heights (Indiana)
 University Heights (Iowa)
 University Heights (Kalifornien)
 University Heights (Montana)
 University Heights (New York)
 University Heights (Ohio)
 University Heights (Pennsylvania)
 University Heights (Virginia)